Ире́на Дягуте́не (; родилась 1 июня 1949 года, Шяуляй, Литовская ССР) — литовский, политик, спикер Сеймa в 2009—2012 годах, член правящей объединённой партии консерваторов «Союз Отечества» — Христианские демократы (с 1994 года).

Образование 
В 1974 году Ирена Дягутене окончила Медицинский факультет Вильнюсского государственного университета.

Карьера 

C 1974 по 1994 год Ирена Дягутене работала по специальности, пройдя путь от врача-терапевта на хлопковом комбинате небольшого города до главного врача больницы Красного креста, филиала клиник Сантара Вильнюсской университетской больницы.

В 1994 году она стала секретарем министерства здравоохранения Литвы.

С 1996 году избиралась в Сейм Литвы по спискам консервативной партии Союз Отечества — Христианские демократы .

В 1996 — 2000 г. — министр труда и соцобеспечения в правительствах Гедиминаса Вагнорюса, Роландаса Паксаса и Андрюса Кубилюса.

17 сентября 2009 года после голосования в Сейме былa избрана спикером (председателем); за её кандидатуру проголосовало 87 членов парламента (48 — «против») . (15 сентября 2009 года после голосования в Сейме был снят с должности спикера (председателя) Арунас Валинскас; за снятие проголосовало 90 членов парламента, против 20 и 9 бюллетней оказались испорченными). Таким образом, два из трёх высших государственных постов в Литве (президента и главы парламента) занимали женщины .

Занимала должность спикера до парламентских выборов 11 созыва, в котором 17 ноября 2012 года заняла пост вице-спикера.

Член Комитета по бюджету и финансам (с 20 ноября 2012). Член Комиссии по мировому литовскому сообществу (с 14 марта 2013). Член  фракции «Союз Отечества» — Христианские демократы (с 16 ноября 2012). 

Заместитель Председателя Сейма
(с 2016).

Награды 
 Кавалер Большого креста ордена Витаутаса Великого (4 июля 2019 года).

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Сейма 

Вице-спикеры парламентов
Министры труда Литвы
Премьер-министры Литвы
Председатели Сейма Литвы
Члены Союза Отечества
Выпускники Вильнюсского университета
Женщины-политики Литвы
Женщины — премьер-министры
Премьер-министры, вступившие в должность в 1999 году
Правители Европы XX века